Ali Al-Zirgany, känd som Ali Z är en svensk-irakisk rappare och lokalt engagerad i Kronogården, Trollhättan. Al-Zirgany har gjort musik sedan 2012, men fick större spridning på Tiktok under hösten 2022, då hans äldre låtar spreds på plattformen.

Biografi 
Al-Zirgany föddes i Irak och kom till Sverige med sin familj då de flydde från Saddam Husseins diktatur. 1999 flyttade familjen till Kronogården. Musikkarriären började 2012, då han började släppa musik på YouTube under artistnamnet Ali Z. 2014 kom ett mindre genomslag med låten Drar iväg, som gästades av Ken Ring.

Al-Zirgany har engagerat sig i samhällsfrågor och framför allt sitt hemområdes sociala problem. 2009 arbetade han i ungdomsföreningen Hand i hand, som hade som syfte att ge ungdomar i Kronogården en meningsfull fritid. 2017 blev han en av två handledare i projektet Stationen, en satsning för att försöka sätta unga i arbete. Al-Zirgany medverkade i premiäravsnittet av SVT-programmet Sverige möts, där han debatterade mot samhällsdebattören Joakim Lamotte om integration och segregation i Kronogården. Avsnittet kom dock aldrig att sändas, då Trollhättans kommun ansåg att programmet skulle bidragit till polarisering.

Al-Zirgany är delägare i en frisör i Kronogården, Barbershop 461, och driver taxiverksamhet.

Al-Zirgany har upprepade gånger jämförts med rapparen Haval, både till utseende och musikaliskt, och har kallats "Havals kusin". Något verkligt släktskapsband existerar inte.

Diskografi

Album och EP 

 2012 – Olaglig, Ali Z
 2020 – Tack för mig, Ali Z

Singlar 

 2012 – Dra åt helvete, Ali Z
 2012 – Diablo, Ali Z
 2012 – Av Gud Blev Du Given, Ali Z
 2012 – Dagens samhälle, Ali Z
 2013 – Blind man, Ali Z
 2013 – Höj volymen, Ali Z
 2013 – Glider runt omkring, Ali Z
 2013 – Misstag, Ali Z
 2014 – Drar iväg, Ali Z
 2014 – Knark, Ali Z
 2014 – Pappa, Ali Z
 2016 – Svarta änglar, Ali Z
 2017 – Aldrig backa, Ali Z
 2017 – Mitt liv på 16 rader, Ali Z
 2018 – Donya, Ali Z
 2018 – Krono, Ali Z
 2019 – Ögon i nacken, Ali Z
 2019 – De e natt, Ali Z
 2019 – Shorta, Ali Z
 2020 – Aina e bakom, Ali Z
 2021 – Rah Rah, Ali Z
 2021 – Crystal Meth, Ali Z
 2021 – Ett streck, Ali Z
 2022 – Självkontroll, Ali Z
 2022 – Getto Attack, Ali Z
 2022 – Vägen hit, Ali Z
 2022 – Genomgång, Ali Z
 2022 – Blodiga händer, Ali Z
 2023 – Shouf på blicken, Ali Z

Referenser 

Män
Födda 1991
Levande personer
Svenska rappare
Svenska sångare under 2000-talet
Personer från Bagdad